Podgorac est un toponyme qui peut désigner :

en Croatie
Podgorač, une municipalité située dans le comitat d'Osijek-Baranja ;
en Serbie
Podgorac, une localité située dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar ;
Podgorac, un village situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava.